Ёлкинское сельское поселение — муниципальное образование в Багаевском районе Ростовской области.

Административный центр поселения — хутор Ёлкин.

Административное устройство 
В состав Ёлкинского сельского поселения входят:
 хутор Ёлкин
 хутор Верхнеянченков
 хутор Кудинов

Население

Примечания

См. также 
 Административное деление Ростовской области

Муниципальные образования Багаевского района
Сельские поселения Ростовской области